Берне може да се односи на:

 Берне (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Берне (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Берне (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан
 Берне (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт
 Берне Вилбер, насељено место у Француској, у департману Сена и Марна
 Берне Сен Мартен, насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Берне (Немачка), насељено место у Немачкој, у покрајни Доња Саксонија